Hours (album sastava Funeral for a Friend), album sastava Funeral for a Friend
 Hours (album Davida Bowieja), album Davida Bowieja
 Sati (2002.), (The hours), film s Nicole Kidman